Zarza ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Zarza Bernal (1916–2014), mexikanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von León
 Enrique López Zarza (* 1957), mexikanischer Fußballspieler und -trainer